Dan Hennessey – doppiatore e attore canadese
 Wayne Hennessey – calciatore gallese
 Hennessey – centro abitato dell'Oklahoma
 Hennessey Performance – casa automobilistica statunitense

Pagine correlate

Hennessy